Niemcy:
 Schonach – dzielnica Creglingen
 Schonach im Schwarzwald – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Schwarzwald-Baar

Zobacz też:
 Schönach